Llanes kan syfta på:

Spanien 

 Llanes (kommun), Asturien, Province of Asturias, 
 Llanes (kommunhuvudort), Asturien, Province of Asturias,